Тузловские лиманы:
 Тузловские лиманы — группа солёных озёр лиманного типа на территории Одесской области Украины
 Тузловские лиманы — национальный природный парк в Одесской области Украины